Uvis Jānis Balinskis, quelques fois appelé Uvis Balinskis, (né le  à Ventspils en Lettonie) est un joueur letton de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Venta 2002, Balinskis est introduit au hockey sur glace professionnel durant la saison 2015-2016 par le Dinamo Riga, équipe de la KHL. Durant les années qui suivent, son rôle avec l'équipe devient de plus en plus important.

Internationale 
Balinskis représente la Lettonie au niveau international. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde sénior en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013|| Tukums 18|| Lettonie U18 || 19|| 8|| 11|| 19|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Augsburger EV U18|| Jugend-BL || 27|| 11|| 19|| 30|| 32|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2013-2014|| Augsburger EV U20|| Junioren-BL || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Augsburger EV U19|| DNL Q || 20|| 3|| 4|| 7|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Augsburger EV U19|| DNL2 || 20|| 5|| 14|| 19|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga|| KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HK Riga|| MHL || 36|| 7|| 11|| 18|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HK Riga|| CdM jr des clubs || 4|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Dinamo Riga|| KHL || 21|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| HK Riga|| MHL || 30|| 3|| 9|| 12|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| HK Riga|| CdM jr des clubs || 4|| 2|| 4|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Dinamo Riga|| KHL || 28|| 2|| 3|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Liepaja Optibet|| Lettonie || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Dinamo Riga|| KHL ||37 ||1 ||10 ||11 || 16|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020|| Dinamo Riga|| KHL ||48 ||5 ||8 ||13 || 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2020-2021|| HC Litvínov || Extraliga || 48 || 5 || 12 || 17 || 18 || 3 ||  0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2021-2022|| HC Litvínov || Extraliga ||  ||

Internationale 

| 2016 || align="left"|Championnat du monde junior D1A || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015-2016 || align="left"|International-jr. || 10 || 0 || 3 || 3 || 2 || align="left"| 
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || align="left"|  place
|-
| 2016-2017 || align="left"|International || 20 || 1 || 3 || 4 || 4 || align="left"| 
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde ||  5||1||1||2||0 || align="left"|  place
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 13 || 1 || 3 || 4 || 4 || align="left"| 
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 4 || align="left"|  place
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 13|| 0|| 2|| 2|| 4 || align="left"|
|-
| 2021 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 4 || align="left"|  place

Références 

Naissance à Ventspils
Naissance en août 1996
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Litvínov
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022